K.F.C. Verbroedering Geel was een Belgische voetbalclub uit Geel. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 395. De clubkleuren waren blauw en wit.

Geschiedenis
In 1912 werd de eerste voetbalclub van Geel opgericht, Flandria. Enkele jaren later, rond 1919, kwam er een tweede club bij, Geel Sport. Beide verenigingen fusioneerden in 1921. Tot 1924 speelde club in het Kempisch Verbond, op 6 augustus 1924 sloot men als FC Verbroedering Geel bij de Belgische Voetbalbond.

De club ging van start in de provinciale afdelingen. Vanaf 1932 speelde geel in Tweede Provinciale. In 1939 werd voor het eerst een promotie afgedwongen naar Bevordering, toen de Derde Klasse. Geel stootte tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 verder door naar Tweede Klasse. Op het eind van de jaren 40 viel Geel echter terug. In 1950 zakte men terug naar Bevordering, het seizoen erop terug naar Provinciale. Geel bleef daar een decennium spelen, tot men in 1962 terug een plaats in Bevordering (toen reeds de Vierde Klasse) kon veroveren. In 1970/71 zakte Geel nog één seizoen terug naar Eerste Provinciale, maar de club kwam direct terug en zou verder opklimmen. In 1974 won Geel zijn reeks en promoveerde naar Derde Klasse. Van 1980 tot 1982 viel men nog twee seizoen terug naar Vierde klasse, maar opnieuw zou Geel sterk terugkomen.

In 1985 won Geel zijn reeks in Derde Klasse en zo speelde het team vanaf het seizoen 1985/86 na 35 jaar terug in Tweede Klasse. Geel bleef er lange tijd spelen, tot men 1999 erin slaagde de promotie naar eerste klasse af te dwingen. De club fuseerde in 1999 met KFC Herentals (stamnummer 97), dat meer dan een halve eeuw in de nationale reeksen had gespeeld. De fusieclub speelde verder met het stamnummer van Geel. Het verblijf op het allerhoogste niveau was echter van korte duur, en na seizoen 1999/2000 zakte men terug naar Tweede.

Begin maart 2006 werd Geel omwille van een omkoopzaak door de KBVB veroordeeld tot degradatie naar Derde Klasse voor het volgend seizoen, waar de club met -6 punten moet starten. Via ex-manager Belmans en ex-bestuurslid Van Opstal, die beide drie jaar geschorst werden, zouden 6125 euro geboden hebben aan Jerry Poorters, een speler van Red Star Waasland, om in de eindronde van het voorgaande seizoen van Geel te verliezen. De club zocht toenadering tot KFC Dessel Sport om via een fusie in Tweede Klasse te kunnen blijven als een fusieclub KFC Campina, die op vraag van Dessel Sport in Dessel zou moeten gaan spelen. Dessel sloeg op 14 maart echter dit aanbod af. De club riep procedurefouten in en kreeg op 13 april gelijk van de evocatiecommissie van de voetbalbond, zodat de zaak opnieuw behandeld werd. Op 3 mei kreeg Geel echter opnieuw ongelijk. Opnieuw gaat de club in beroep en wil ook naar de burgerlijke rechtbank stappen. Ondertussen was Geel op een eindrondeplaats in Tweede Klasse geëindigd. Aanvankelijk zou Geel niet toegelaten worden tot de eindronde door een klacht van Red Star Waasland. Op 19 mei besliste de rechter dan in kort geding toch Geel toe te laten. De club zou bij eindrondewinst in plaats van degradatie toch het behoud in Tweede Klasse kunnen afdwingen. Geel won deze eindronde echter niet, wat dus een degradatie zou betekenen. De club probeerde nog deze beslissing tegen te gaan, maar in juni werd definitief beslist dat Geel moest zakken.

Op 10 juni 2007 promoveerde Verbroedering Geel via de eindronde terug naar de tweede klasse. Eerst kreeg het geen licentie, maar deze werd in beroep toch behaald. UR Namur ging hier echter tegen in beroep omdat er prodecurefouten gemaakt zouden zijn. Geel moest uiteindelijk starten in derde klasse, maar na een welles-nietes spelletje tussen Geel, Namen, de voetbalbond en verscheidene rechtbanken, werd Geel op 14 september dan toch tot de tweede klasse toegelaten, net als Namen. De voetbalbond ging wel in beroep tegen deze opgelegde gang van zaken, maar dat leverde niets meer op.

Het seizoen in tweede klasse verliep echter desastreus. Het zag er snel naar uit dat de club moest vechten tegen de degradatie. Daardoor was er dit seizoen ook een komen en gaan van trainers: Geert Persoons werd ontslagen en opgevolgd door Francis Vanhamel die op zijn beurt werd ontslagen. Enkele dagen later werd Herman Van den Broeck benoemd tot nieuwe trainer. De trainerswissels brachten geen zoden aan de dijk. Begin april, na een gelijkspel tegen Antwerp was de club zeker van degradatie naar Derde Klasse.

Ook zit de club met serieuze financiële problemen, er wordt gesproken over een totale schuld van 3,3 miljoen euro. Daarom werd door het bestuur de optionele overname besproken door de Egyptische investeerdersgroep Wadi Degla Investment die ook reeds aanwezig is bij K. Lierse SK en KV Turnhout, maar dit ging uiteindelijk niet door. Ook de fusieplannen met Verbroedering Meerhout en/of Mol-Wezel kwamen nooit uit de startblokken. Op 30 juni vroeg de club uiteindelijk haar faillissement aan. In augustus besliste men uiteindelijk het stamnummer in te leveren, zodat de club kon worden geschrapt.

Ondertussen waren wel enkele bestuursleden overgestapt naar het naburige Verbroedering Meerhout. Uiteindelijk ging deze club spelen onder de naam FC Verbroedering Geel-Meerhout in het Leunenstadion van Verbroedering Geel.

Resultaten

Bekende oud-spelers
 Joos Valgaeren
 Bart Goor
 Jef Delen
 Luc Beyens
 Filip Daems
 Filip De Wilde
 Bruno Versavel
 Rocky Peeters
 Sepp De Roover
 Tomasz Dziubiński

Geel
Sportvereniging in Geel